Подмокли може бити:

 Подмокли (Клатови), насељено мјесто у округу Клатови, Плзењски крај, Чешка Република
 Подмокли (Рокицани), насељено мјесто у округу Рокицани, Плзењски крај, Чешка Република